Kali steht für:

 Kalisalz, Salzmineralien mit einem hohen Gehalt an Kaliumverbindungen
 Kombinat Kali, ein ehemaliges Bergbauunternehmen der DDR
 Kali (Gattung), eine Pflanzengattung
 Kali (Fisch), eine Gattung von Tiefseefischen aus der Familie der Schwarzen Schlinger
 Kali (Kampfkunst), eine philippinische Kampfkunst
 Kali (Textkorpus), ein diachrones Textkorpus für das Deutsche als Grundlage für Studien zur Grammatikalisierung
 Kali (Computerprogramm), ein Computerprogramm, das das IPX-Netzwerkprotokoll in TCP/IP tunnelt
 Kali Linux, ein Betriebssystem für Penetrationstester

Hinduismus:
 Kali (Göttin), eine indische Göttin
 Kali-Yuga, das letzte Zeitalter der hinduistischen Kosmologie
 Kali (Dämon), Dämon des Kali-Yuga und Gegenspieler von Kalki

Geografie:
 Kali (Fluss in Gujarat), Zufluss des Arabischen Meeres in Indien
 Kali (Fluss in Karnataka), Zufluss des Arabischen Meeres in Indien
 Kali (Ganges), rechter Nebenfluss des Ganges in Indien
 Kali, Nebenfluss der Ghaghara in Indien und Nepal, siehe Mahakali (Fluss)
 Kali (Kroatien), eine Ortschaft in Kroatien

Familienname:
 Anouar Kali (* 1991), niederländischer Fußballspieler

Spitzname:
 Kali (Sänger) (* 1956, eigentlich Jean-Marc Monnerville), Sänger und Teilnehmer am Eurovision Song Contest 1992
 Kali (Rapper) (* 1982, eigentlich Koloman Magyary), slowakischer Rapper
 Kali, Spitzname des angolanischen Fußballspielers Carlos Manuel Alonso

KALI steht für:
 KALI Beiwagen & Anhängerfabrik, deutscher Hersteller von Motorrad-Seitenwagen und Auto-Anhängern

Siehe auch:
 Ätzkali, Zyankali
 Kalilauge
 Kalk-Kali-Gesetz in der Bodenkunde
 Kali und Salz AG
 Cali (Begriffsklärung)
 Kaali
 Kaly
 Kalli